Colegio de la Encarnación puede referirse a:
Cualquier Colegio denominado con la advocación de la Encarnación.
Colegio de la Encarnación (Madrid)